Komsomolec o Komsomolets 
Isola Komsomolec
K-278 Komsomolec
Komsomolec Kalmykii